Риарио Сфорца () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риарио Сфорца, Систо (1810—1877) — итальянский кардинал.
 Риарио Сфорца, Томмазо (1782—1857) — неаполитанский куриальный кардинал и папский сановник.